Camillo de Lellis, presbitero italiano, santo per la Chiesa cattolica
 Basilica di San Camillo de Lellis, chiesa di Roma, sede del titolo cardinalizio di
San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani
 Camillo De Lellis (matematico), matematico italiano, vincitore della Medaglia Stampacchia